Gantenbrink ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Gantenbrink (* 1949), deutscher Segelflugsportler
 Nora Gantenbrink (* 1986), deutsche Journalistin und Autorin
 Rudolf Gantenbrink (* 1950), deutscher Ingenieur und Pyramiden-Forscher